Untereisenbach ist der Name folgender Ortschaften:

 Untereisenbach, Ortsteil der Gemeinde Hosingen im Kanton Clerf im nördlichen Luxemburg
 Untereisenbach (Tettnang), Weiler der baden-württembergischen Stadt Tettnang im Bodenseekreis in Deutschland